HEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Heihe (Cina)
 Hunt for Exomoons with Kepler (HEK) – Progetto per la ricerca di esolune